Oosterwijk (België), een gehucht in de Belgische gemeente Westerlo
 Oosterwijk (De Wolden), een buurtschap in de Nederlandse provincie Drenthe
 Oosterwijk (Gelderland), een gehucht in de Nederlandse gemeente Bronckhorst
 Oosterwijk (Utrecht), een dorp in de Nederlandse gemeente Vijfheerenlanden
 Oisterwijk (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
 Oisterwijk (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente